Gleitsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Gleitsmann (* 1951), deutscher Politiker (SPD)
 Hanns Gleitsmann (1877–1935), deutscher Sanitätsoffizier der Kaiserlichen Marine und der Reichsmarine
 Herta Gleitsmann, bekannt als Maria Gleit (1909–1981), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Peter Gleitsmann (1855–1929), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Rolf-Jürgen Gleitsmann-Topp (* 1950), deutscher Technikhistoriker
 Verena Gleitsmann (* 1987), österreichische Journalistin

Gleitsmann steht für:
 Farbenfabriken E. T. Gleitsmann, deutscher Druckfarbenhersteller